Johann de Buhr — comandante de U-Boot durante a Segunda Guerra Mundial
 Karina Buhr — artista brasileira
 Martin Buhr — oficial alemão durante a Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões
Sobrenomes da língua alemã